Jaggard ist der Familienname folgender Personen:

 Michelle Jaggard-Lai (* 1969), australische Tennisspielerin
 William Jaggard († 1623), Drucker und Herausgeber in der Zeit von Königin Elisabeth und Jakob I.